A competição de perseguição feminino (2 x 7,5 Km) do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 12 de fevereiro.

Resultados 

Perseguicao Feminino